Niemcy:
 Rixdorf – do 1912 nazwa Neukölln
 Böhmisch-Rixdorf – dawna gmina protestancka